Немецкие подводные лодки
U-58 (1916)
U-58 (1939)